Der Begriff Jukai bezeichnet:

 eine öffentliche Zen-Zeremonie, bei der man sich zum Buddhismus bekennt, siehe Bodhisattva-Gelübde
 einen japanischen Künstler, siehe Jukai (Künstler)
 ein Stadion in Odate, Akita, Japan, siehe Odate Jukai Dome Park
 ein Stück von Christiaan Bastiaans, das von der Stimmung und dem Schicksal des Wartens handelt 
 ein Wald am Fuß des Fujisan, siehe Aokigahara
 eine japanische Band, siehe Jyukai